

Települések 
 Románia

 Csúcsmező, Arad megye
 Poiana, Bákó megye, Coloneşti község
 Poiana, Bákó megye, Livezi község 
 Poiana, Bákó megye, Motoşeni község
 Poiana, Bákó megye, Mărgineni község
 Poiana, Bákó megye, Negri község 
 Biharmező, Bihar megye
 Rétimalomtanya, Bihar megye 
 Poiana, Botoşani megye, Brăeşti község 
 Poiana, Botoşani megye, Cristineşti község
 Poiana, Botoşani megye, Flămânzi község
 Poiana, Botoşani megye, Vorona község
 Brassópojána, Brassó megye (Brassó városrésze)
 Poiana, Constanţa megye 
 Poiana, Dâmboviţa megye
 Poiana, Fehér megye
 Poiana, Fehér megye, Bisztra község 
 Poiana, Fehér megye, Bucsony község 
 Poiana, Galați megye
 Poiana, Gorj megye
 Poiana, Hunyad megye

 Poiana, Ialomiţa megye 
 Poiana, Iaşi megye, Deleni község
 Poiana, Iaşi megye, Schitu Duca község 
 Aranyospolyán, Kolozs megye
 Sebesmező, Krassó-Szörény megye
 Poiana, Mehedinţi megye 
 Poiana, Neamţ megye, Brusturi község 
 Poiana, Neamţ megye, Dulceşti község 
 Gerincesmező, Neamţ megye, Grinţieş község 
 Poiana, Neamţ megye, Negreşti község 
 Poiana, Neamţ megye, Pângăraţi község 
 Poiana, Olt megye 
 Poiana, Prahova megye
 Poiana, Suceava megye, Dolhasca község 
 Poiana, Suceava megye, Zvoriştea község
 Poiana, Teleorman megye 
 Poiana, Vaslui megye 
 Poiana, Vrancea megye 
 Poiana, Vâlcea megye

Állatok 
 Afrikai tigrispetymeg (Poiana), egy afrikai emlősnem

Cégek
Poiana, romániai csokoládégyár